Бирюкса:

 Бирюкса (приток Каменки) (в верховье Большая Бирюкса) — река в Алтайском крае и её приток Малая Бирюкса.
 Бирюкса (приток Катуни) (в верховье Быстрая Бирюкса) — река в Республике Алтай и её притоки Красная Бирюкса, Столбовая Бирюкса и Тихая Бирюкса.